Melite (griechisch Μελίτη) bezeichnet

in der antiken Geografie:
 eine Insel in der Adria, siehe Mljet 
 eine Stadt in Thessalien, siehe Melitaia
 eine Stadt in Karien, siehe Melia (Stadt)
 Melite (Demos), ein attischer Demos
 Melite (See), ein See in Akarnanien

in der griechischen Mythologie:
 Melite (Heroine), eine Geliebte des Herakles 
 Melite (Najade), Tochter des Flussgottes Aigaios 
 Melite (Okeanide), Gespielin Persephones 
 Melite (Nereide) 
 Melite (Tochter des Arasinos)
 Melite (Tochter des Hoples), Gattin des Aigeus

Siehe auch:
 Melita